«» — ежемесячный журнал, официальное издание Революционных вооружённых сил Кубы. Выходит в Гаване.

История 
Решение о создании периодического печатного издания для вооружённых сил было утверждено 10 апреля 1964 года, первый номер вышел из печати 12 апреля 1964 года.

Некоторая часть тиража экспортировалась в другие страны мира (в частности, в военно-учебные заведения стран Варшавского Договора, КНР, КНДР и после 1979 года - в Никарагуа). В 1981 году тираж журнала составлял 100 тыс. экземпляров.

До ноября 1990 года журнал выходил ежемесячно, в дальнейшем издание журнала временно прекратилось. 

20 февраля 1991 года типография журнала была реорганизована в издательство "Ediciones Verde Olivo", в дальнейшем издание журнала возобновилось.

21 июля 2005 года издательство получило новое название - "Casa Editorial Verde Olivo". В течение 2007 года журнал издавался 1 раз в квартал, а в 2009 году - 1 раз в два месяца.

Содержит статьи, посвящённые событиям военной истории.

Примечания

Литература 
 В. Б. Гладкий. Печать Кубы (1959 - 1962 гг.). М., издательство Московского университета, 1964. стр.47
 Иностранная печать. Краткий справочник. 2-е изд. М., 1971.

Ссылки 
 Revista Verde Olivo / архив номеров журнала на официальном сайте министерства обороны Кубы

Военные журналы
Вооружённые силы Кубы